{{Titre mis en forme|Saison 1 dAnnie & Pony}}
{{Infobox Saison de série télévisée
 | titre              = Saison 1 dAnnie & Pony | début              = 
 | saison suivante    = 
 | saison précédente  = 
 | durée              = 11 minutes
 | format             = 
 | nb épisodes        = 20
 | nb saisons         = 
 | fin                = en production
 | chaîne             = Nickelodeon
 | image              = 
 | pays               = 
 | producteur         = 
 | genre              = 
 | série              = Annie & Pony
 | autres titres francophones = 
 | titre original     = 
 | légende            = 
 | liste des épisodes = Liste des épisodes
}}

Cet article répertorie la première saison de la série télévisée d'animation britannique Annie & Pony.

Diffusion 

  : depuis le  sur Nickelodeon
  : depuis le  sur Nickelodeon Wallonie
  : à partir du  sur Nickelodeon France

Épisodes

Épisode 1 : Les plantes

Épisode 2 : Le manteau d'Heston

Épisode 3 : Pony est trop curieux

Épisode 4 : Béatrice

Épisode 5 : Super poney

Épisode 6 : La licorne

Épisode 7 : Horace

Épisode 8 : La Botte

Épisode 9 : Le projet de sciences

Épisode 10 : Le fauteuil magique

Épisode 11 : La Coupe de cheveux

Épisode 12 : L'anniversaire de Gerry

Épisode 13 : Un poney de compagnie

Épisode 14 : Une vie de chien

Épisode 15 : Être Utile

Épisode 16 : L'accident

Épisode 17 : Pony le livreur

Épisode 18 : Annie la magicienne

Épisode 19 : La méchante poule

Épisode 20 : La visite de Gerry

Épisode 21 : 10 minutes chrono

Épisode 22 : Les activités de Clara

Épisode 23 : Un cheval bruyant

Épisode 24 : Annie est malade

Épisode 25 : Soirée dansante

Épisode 26 : L'exposé de papa

Références 

Annie & Pony1